Sipho steht für:

 Sipho (Organ), ein röhrenförmiges Organ bei Weichtieren
 Sipho (Blattläuse), Röhrchen am Hinterleib von Blattläusen
 Sipho (Gattung), eine Gattung der Heuschrecken

Siehe auch:
 Siphon